

Persone 
 Jenny Blicher-Clausen – scrittrice danese nota con lo pseudonimo di John Bentsen
 Jesper Blicher – calciatore tedesco, centrocampista
 Steen Blicher – calciatore danese, difensore
 Steen Steensen Blicher – scrittore danese